13 км, 13-й киломе́тр, Трина́дцатый киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов.

 населённые пункты
 Тринадцатый Километр — шахтёрский посёлок, который в 1950 году был преобразован в город Северо-Задонск в составе Донского района Московской области.
 13 км — посёлок в Топкинском районе Кемеровской области, входит в состав Топкинского сельского поселения.
 13 км  —  населённый пункт (тип: разъезд)  в Переволоцком районе Оренбургской области. Входит в состав муниципального сельского поселения Переволоцкий поссовет.
 13 км — населённый пункт (тип: разъезд) Сызранского района Самарской области.

 железнодорожные объекты

 13 км — платформа Монзенской железной дороги.
 13 км — платформа Бугульминского направления в Татарстане.

Азербайджан 
 13 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551257

Армения 
 13 км — пассажирская платформа, Армянская железная дорога. Код 566144

Грузия 
 13 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 562815

Россия 
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 951725

 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 864315
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 850219
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 647587
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 655117
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 658515
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 764653
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 790427
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 767346
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 033837
 13 км — платформа на участке Тосно II — Шапки в Ленинградской области. Код 031511
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 608879

 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 605423
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 811958

Узбекистан 
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 733617

Украина 
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 440514
 13 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 430955
 13 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 460024